Аппіа Адольф (1862—1928) — швейцарський театральний художник, теоретик театру, один з його реформаторів.
 Джеймс Квесі Аппіа (* 1960) — ганський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Пеггі Аппіа (1921—2006) — британська і ганська письменниця.
 Стівен Аппіа (* 1980) — ганський футболіст, що грав на позиції півзахисника.

 Коллі-Альбані — Парко-Аппіа-Антика — станція лінії А Римського метрополітену.